Numele de Medvedev se poate referi la:
 Dmitri Medvedev, politician rus
 Andrei Medvedev, tenismen ucrainean
 Jores Medvedev disident sovietic, biochimist